Парас има више значења:

 Општина Парас (Коавила), општина у савезној држави Коавила у Мексику
 Парас (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Општина Парас (Нови Леон), општина у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Парас (Парас, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Парас (Консепсион дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику